Лас Касас има више значења:

 Лас Касас (Гвадалупе и Калво), насеље у савезној држави Чивава у Мексику
 Лас Касас (Земпоала), насеље у савезној држави Идалго у Мексику
 Лас Касас (Санта Марија Зокитлан), насеље у савезној држави Оахака у Мексику
 Лас Касас (Киријего), насеље у савезној држави Сонора у Мексику